NK Istra je nogometni klub iz Pule, koji igra u Prvoj županijskoj nogometnoj ligi.

Povijest 

Nogometni klub Istra Pula osnovan je 1961. godine.

Istra se natjecala u 1. HNL od 1992. godine do 1997. godine te u sezoni 1999./2000., koja je ujedno bila i posljednja Istrina sezona u prvoj ligi. Najbolji plasman Istra je ostvarila u prvoj sezoni HNL, kad je sezonu završila na sedmom mjestu. 

Svoje domaće utakmice trenutačno igra na stadionu Aldo Drosina u Puli. Klub nastupa u zeleno-žutim dresovima, bojama grada Pule. 

Trenutačno se natječe u 1. ŽNL i služi kao poligon za mlade igrače prvoligaške Istre 1961.
Istra ima jedan od najjačih omladinskih pogona na Istarskom poluotoku.

Pregled plasmana po sezonama

Nastupi u završnicama kupa

Kup maršala Tita 

1950.
 pretkolo: NK Gregoric Jesenice – NK Proleter Pula 4:0  
1951.
 pretkolo: NK Pula – NK Odred Ljubljana 2:1 (prod.)
 šesnaestina završnice: NK Pula – NK Kvarner Rijeka 2:1
 osmina završnice: FK Partizan Beograd – NK Pula 7:0
1975./76.
 šesnaestina završnice: FK Priština – NK Istra 2:3
 osmina završnice: NK Istra – FK Famos 0:1
1976./77.
 šesnaestina završnice: NK Istra – FK Novi Sad 2:3
1978./79.
 šesnaestina završnice: NK Istra – Garnizon 16. jul Niš 2:1
 osmina završnice: NK Rijeka – NK Istra 0:0 (4:3 11 m)
1981./82.
 šesnaestina završnice: NK Istra – FK Vojvodina Novi Sad 1:3

Hrvatski nogometni kup 
Najveća Istrina dostignuća u kupu bile su dvije osmine finala i to zahvaljujući momčadi koja se održala zbog rata i nemogućnosti prodaje u inozemstvo kroz sezone 1992./93. i 1993./94.

Poznati bivši igrači

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice 
Službena stranica

Izvori 
 istrapedia.hr, Nogometni klub Istra, objavljeno 12. studenog 2013., pristupljeno 10. kolovoza 2020. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Istra, NK,, pristupljeno 10. kolovoza 2020. 
 

Nogomet u Puli
Istra